Agarak kan syfta på följande platser:

Armenien 

 Agarak (ort i Armenien, Siunik), 
 Agarak (Lori), 
 Agarak (ort i Armenien, Aragatsotn), 

Robotskapade Armenienförgreningar